

Localidades

Hillsboro (Alabama)
Hillsboro (Dacota do Norte)
Hillsboro (Illinois)
Hillsboro (Indiana)
Hillsboro (Iowa)
Hillsboro (Kansas)
Hillsboro (Maryland)
Hillsboro (Missouri)
Hillsboro (Ohio)
Hillsboro (Oregon)
Hillsboro (Texas)
Hillsboro (Virgínia)
Hillsboro (Virgínia Ocidental)
Hillsboro (Wisconsin)
Ou ainda:
Hillsboro Beach
Hillsboro Pines
Hillsboro Ranches

Desambiguações de topônimos